Tongchuan kan avse:

Geografi

Kina
 Tongchuan – stad på prefekturnivå, Shaanxi
 Tongchuan, Dazhou – stadsdistrikt i Sichuan
 Tongchuan (sockenhuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 36,02, long 107,52) – socken i Gansu